Burdett – località del Kansas
 3583 Burdett – asteroide della fascia principale
 Francis Burdett – politico britannico
 Peter Perez Burdett – cartografo e artista inglese